Ричард Портноу (; род. 26 января 1947, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Доброе утро, Вьетнам» (1987) , «Детсадовский полицейский» (1990), «Семь» (1995), «Законопослушный гражданин» (2009), «Хичкок» (2012), «Олдбой» (2013) и «Трамбо».

Одна из самых известных ролей на телевидении — адвокат Гарольд Мелвойн в сериале «Клан Сопрано» (1999 — 2004).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века